Islamic Relief USA (IRUSA) — находящееся в Александрии (Вирджиния) некоммерческое гуманитарное агентство и член международной организации Islamic Relief. В дополнение к международной помощи при стихийных бедствиях и разработке инициатив, Islamic Relief USA на территории США спонсируют и финансируют проекты от ликвидации чрезвычайных ситуаций до помощи американским бездомным и поддержке тех, кто не может позволить себе базовое медицинское обслуживание. Кроме главного офиса в Вирджинии, у IRUSA есть региональные отделения в Калифорнии, Иллинойсе, Нью-Джерси и Техасе.

В 2005 году IRUSA помогли пострадавшим от урагана Катрина, обеспечив более чем $2 миллионную поддержку и послав рабочих, чтобы распределять помощь и определить потребности пострадавших.

В течение исламского святого месяца Рамадана IRUSA приглашает на «День Достоинства», где волонтеры распределяют еду, медицинскую помощь, гигиенические комплекты, одеяла, одежду и остальное для бездомных и нуждающихся людей по всей стране (США).

При , которое ударило по Индонезии, IRUSA в партнерстве с церковью Иисуса Христа Святых последних дней пожертвовала предметы первой необходимости на сумму в $1,6 миллиона.

В 2009 Charity Navigator в шестой раз присвоил IRUSA четырёхзвездочный рейтинг, поместив их в топ 2,25 процентов всех благотворительных учреждений в стране.

В октябре 2010 Islamic Relief USA и :en:Equal Exchange запустили проект «The Islamic Relief USA Fair Trade Project».

Примечания 

Гуманитарная помощь
Международные некоммерческие организации
Исламские организации
Негосударственные организации
Благотворительные организации США